O Bem Amado - título do filme norte-americano Come Blow Your Horn no Brasil
 O Bem-Amado (telenovela) - telenovela brasileira de 1973, escrita por Dias Gomes e dirigida por Régis Cardoso, com Paulo Gracindo no papel-título
 O Bem-Amado (série) - série de televisão de 1980, escrita por Dias Gomes e dirigida por Régis Cardoso e Jardel Mello, também com Gracindo
 O Bem-Amado (filme) - filme brasileiro de 2010, dirigido por Guel Arraes, com Marco Nanini no papel título
 El Bienamado - telenovela mexicana de 2017

Ver também
 Bem Amado

Desambiguação
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão